Naziv Kup Radivoja Koraća može se odnositi na:

Kup Radivoja Koraća, europsko košarkaško natjecanje
Kup Radivoja Koraća (Srbija), srpski nacionalni košarkaški kup